Memorijska kartica (flash kartica) je elektronički uređaj za pohranu podataka. Često se koriste u raznim elektroničkim uređajima, kao što su mobiteli, kamere, fotoaparati, laptopi, MP3 playeri, konzole, itd. Veličinom su male, sadržaj se može ponovno presnimiti, i zadržavaju podatke bez korištenja električne energije.

Tablica memorijskih kartica 

Sklopovlje